Globo se refiere a varios artículos:

Geografía
 Planeta Tierra
 Globo terráqueo, modelo de la Tierra a escala;

Recipiente
 Globo (juguete), esfera de material flexible relleno de aire o gas;
 Globo aerostático, aeronave compuesta por una bolsa que encierra una masa de gas más ligero que el aire;
 Globo de papel seda, aeronave de papel seda o china muy tradicional en Brasil, Colombia, México y Asia.

Empresas
 Grupo Globo, conglomerado brasileño de comunicaciones.
 TV Globo, cadena de televisión abierta en Brasil.

Además
 Globo (historieta), también conocido como "bocadillo"; para indicar lo que dice o piensa un personaje;
 Información sobre herramientas, tooltip o globo, en informática, texto alternativo al pasar el cursor sobre cierta palabra, imagen u otro objeto en forma circular.
 Globo d'oro''', premio cinematográfico.
Amanecer en globo